Морфологија може да значи:

 Морфологија (лингвистика), дио лингвистике
 Морфологија (биологија), биолошка наука
 Геоморфологија, геолошка наука